Мари́я Влади́мировна:
 Мария Добронега (ум. 1087) — русская княжна, королева польская, предположительно дочь Владимира Святого
 Мария (Марица) Владимировна (ум. 1146) — русская княжна, дочь Владимира Мономаха
 Мария Владимировна (ок. 1560 1597) — княжна Старицкая, королева ливонская, правнучка Ивана III
 Мария Владимировна (1608—1625), урождённая Долгорукова — русская царица, жена Михаила Федоровича
 Романова, Мария Владимировна (род. 1953) — потомок рода Романовых в эмиграции, претендующая на главенство в династии